Le Championnat de squash du British Open masculin 1956 est l'édition 1956 du British Open qui se déroule au Lansdowne Club du 23 au 28 mars 1956. 

Hashim Khan remporte son sixième titre consécutif, dépassant le record de six victoires de F. D. Amr Bey.

Têtes de série

Tableaux et résultats 

+ : amateur

^ : tête de série

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open

masculin 1956
Compétition de squash à Londres
British Open masculin
Sport en Angleterre en 1956
Sport en mars 1956